La chapelle impériale peut désigner différents édifices religieux dont : 
 Chapelle impériale d'Ajaccio
 Chapelle impériale de Biarritz

Ce nom peut aussi désigner différentes chapelles musicales, ensembles, essentiellement vocaux souvent soutenus par quelques instruments ou par un orchestre, attaché au service d'un empereur ou d'une impératrice